Arndes ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich II. Arndes (auch: Diderich Arnd, Theodorich Arndes, Arends etc.; 1442–1506), deutscher Bischof von Lübeck
 Steffen Arndes (* um 1450; † vor dem 14. August 1519), Inkunabel-Buchdrucker, der hauptsächlich in Lübeck wirkte